Tubiana steht für:

 Tubiana (Papua-Neuguinea), eine Ortschaft auf Bougainville, Papua-Neuguinea

Tubiana ist der Familienname folgender Personen:

 Laurence Tubiana (* 1951), französische Klimaforscherin
 Laurent Toubiana (* 1958), französischer Epidemiologe
 Maurice Tubiana (1920–2013), französischer Biologieforscher und Onkologe
 Michel Tubiana (1952–2021), Präsident der Liga für Menschenrechte
 Serge Toubiana (* 1949), Journalist und Filmkritiker
 Sylvie Tubiana (* 1959), französische zeitgenössische Künstlerin